Die preußische T 34 war eine Schmalspurdampflokomotive für die Spurweite 1.000 mm und wurde auf der Bahnstrecke Dorndorf–Kaltennordheim (Feldabahn) in Thüringen eingesetzt.

Die Lokomotive mit der späteren Bezeichnung T 34 war ein Einzelstück und wurde für den Verkehr auf der Feldabahn beschafft, nachdem die Leistung der bisher dort eingesetzten Lokomotiven der späteren Gattung T 31 zu schwach geworden war. Die Lokomotive wurde 1899 von Krauss in München gebaut. Nach der Übernahme durch die Preußischen Staatseisenbahnen erhielt die Lokomotive die Bezeichnung Erfurt 1606, ab 1906 T 28 Erfurt 9201, ab 1910 T 29 Erfurt 9151 und schließlich ab 1911 T 34 Erfurt 71. Sie wurde etwa 1923 ausgemustert.

Literatur 
Pierson, Kurt; Die Preußischen Dampflokomotiven 1850 - 1922; Motorbuchverlag Stuttgart 1991; ISBN 3-87943-813-7
Dieter Bäzold u.A.; Preußen-Report Band Nr. 9; Hermann-Merker-Verlag Fürstenfeldbruck; ISBN 3-922404-84-7

Tenderlokomotive Achsfolge C1
T 34
Einzellokomotive
Schienenfahrzeug (Krauss)